Hohenzollern poate fi:

 Hohenzollern, familie dinastică de electori, regi și împărați ai Prusiei, Germaniei și României
 Hohenzollern-Sigmaringen, ramură a dinastiei de Hohenzollern, care au condus Prusia și ulterior Germania până în 1918
 Castelul Hohenzollern, castel situat la 50 de kilometri sud de Stuttgart, Germania